ГВ:

 Гуминовые вещества
 ГВ — главный выключатель
гв. — гвардия, гвардейская(ий)
 ГВ - грудное вскармливание (из сленга молодых мамочек, чаще всего используемого на форумах беременных и молодых матерей).